Кубок Вены по футболу 1915 — 2-й розыгрыш Кубка Вены. Победителем турнира стал «Флоридсдорф», который в финале обыграл «Адмиру» со счётом 3:1.

Участие в соревновании не являлось обязательным для клубов из Вены. В связи с этим данный розыгрыш кубка впоследствии был признан неофициальным, поскольку в нём не приняли участие некоторые сильнейшие на тот момент клубы Австрии, в частности венский «Рапид» и ВАК.

Предварительные раунды 
Команды из низших дивизионов квалифицировались в основной розыгрыш через пять предварительных раундов.

Промежуточный раунд 

 «Флоридсдорф», «Герта» и «Винер Шпорт-Клуб» прошли в четвертьфинал без игры.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры 
Данные неполны из-за отсутствия подробной информации о ряде матчей.

Примечания

Ссылки 
Кубок Вены 1915 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Вены 1915 на сайте RSSSF

Футбол в Европе в 1915 году
Спорт в Австрии в 1915 году
Спортивные соревнования в Вене
Футбольные соревнования в Австрии